Санде́тс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пе-де-Морлаас и дю Монтанерес. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64518.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 175 км южнее Бордо, в 9 км к востоку от По.

На северо-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 851 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 543 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 392 были экономически активными, 151 — неактивными (показатель активности — 72,2 %). Из 392 активных жителей работали 382 человека (193 мужчины и 189 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 151 неактивных 50 человек были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины церкви Нотр-Дам (разрушена в 1853 году)
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (построена в 1853 году к северу от разрушенной церкви Нотр-Дам)

Города-побратимы 
  Альфахарин (Испания, с 1994)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи